Guglielmo di Occam (a volte Ockham) – filosofo inglese
Rasoio di Occam
Occam – supercomputer
occam – linguaggio di programmazione
OCCAM – Osservatorio per la Comunicazione Culturale e Audiovisiva nel Mediterraneo
Ockham – località del Surrey, in Inghilterra